

Religione 
Mantra − espressione sacra

Musica 
Mantra −  composizione musicale di Karlheinz Stockhausen, del 1970
Mantra −  singolo dei Material del 1993
Mantra − album dei Ritmo Tribale del 1994
Mantra − album degli Shelter del 1995
Mantra − brano di Dave Grohl, Josh Homme e Trent Reznor, del 2013
Mantra −  album del rapper Hyst pseudonimo di Taiyo Yamanouchi, del 2014
Mantra − singolo dei Bring Me the Horizon del 2018

Altro 
Mantra (1982) −  attore indiano

Altri progetti